L8 ou L08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Exmoor (L08), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L8, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L08), d'après la Classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Derby L8, une épreuve des 24 heures du Mans en 1934.

Transports 
Aviation
 .

Métro 
 Ligne L8 du métro de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres